Lanzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Lanzinger von Lanzenfels (1858–1939), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Barbara Lanzinger (* 1954), deutsche Politikerin
 Daniel Lanzinger (* 1982), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Gianni Lanzinger (* 1941), italienischer Rechtsanwalt und Politiker aus Südtirol
 Günther Lanzinger (* 1972), österreichischer Eishockeyspieler
 Hubert Lanzinger (1880–1950), Maler
 Jörg Lanzinger (* 1975), Musiker, Komponist
 Josef Lanzinger (1848–1919), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Klaus Lanzinger (1928–2020), österreichischer Amerikanist
 Margareth Lanzinger (* 1965), italienische Historikerin
 Matthias Lanzinger (* 1980), österreichischer Skirennläufer
 Michael Lanzinger (1901–1971), deutscher Politiker (CSU, BP)
 Tim Lanzinger (* 1999), deutscher Schauspieler